Maldade
Care Bears — personagens de desenho animado cujo antagonista se chama "Malvado"
Malvados — tirinhas do cartunista brasileiro André Dahmer
All About Eve — filme com Bette Davis

Desambiguações de cinema
Desambiguações de personagens
Desambiguações de quadrinhos